Plaatsen
 Ravnica (Nova Gorica), plaats in de Sloveense gemeente Nova Gorica.
 Ravnica (Radovljica), plaats in de Sloveense gemeente Radovljica.
 Ravnica (Ribnik), plaats in de Kroatische gemeente Ribnik.

Magic: The Gathering
 Ravnica: City of Guilds, uitbreidingsset uit 2005.
 Ravnica block, block van drie uitbreidingssets uit 2005 en 2006.
 Ravnica (plane), een van de werelden waar het spel zich afspeelt.